Por Schönenberg pode estar à procura de:
 Schönenberg - um município na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Schönenberg - uma comuna no cantão de Zurique, na Suíça

Desambiguação